Тяговая характеристика — графическое представление зависимости силы тяги от скорости движения, широко применяемое для оценки эксплуатационных качеств наземных транспортных машин, и в первую очередь локомотивов. Получается расчётным и экспериментальным путём.

См. также 
 Сила тяги локомотива
 Тяга поездов
 Тяговые расчёты
 Тяговые испытания локомотивов
 Сцепной вес

Литература

Примечания

Ссылки 

Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобиль